Juncker steht für:

 Juncker (Bildhauerfamilie), fränkischen Künstlerfamilie im 17. Jh.

Juncker ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ludwig Juncker (1904–1987), deutscher Politiker (FDP)
 Alfred Juncker (1865–1945), deutscher evangelischer Theologe
 Axel Juncker (1870–1952), deutscher Verleger
 Christian Juncker (1668–1714), sächsischer Historiograph und Schriftsteller
 Friedrich Christian Juncker (1730–1770), deutscher Mediziner
 Georg Ulrich Juncker von Oberkunreuth (1615–1684), Zisterzienser-Abt
 Gottlob Friedrich Wilhelm Juncker (1705–1746), deutsch-russischer Lyriker, Historiker und Autor
 Grusche Juncker (* 1969), deutsche Verlegerin
 Hans Juncker (* um 1582, † um 1624), deutscher Bildhauer
 Henry Damian Juncker (1809–1868), US-amerikanischer Bischof
 Hermann Theophil Juncker (* 1929), deutscher bildender Künstler und Kunsterzieher
 Jean-Claude Juncker (* 1954), luxemburgischer Politiker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission

 Johanna Juncker-Schatz (1848–1922), Theaterschauspielerin
 Josef Juncker (1889–1938), rumänisch-deutscher Kirchenhistoriker
 Justus Juncker (1703–1767), deutscher Maler
 Klaus Juncker (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Juncker (1563–1643), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Thomas Juncker (* 1955), deutscher Journalist, Verleger und Medienmanager
 Wilhelm Karl Juncker (1820–1901), deutscher Genre-, Bildnis- und Historienmaler

Siehe auch:
 Junker